Ми́рко Сло́мка (; 12 сентября 1967, Хильдесхайм, Нижняя Саксония) — немецкий футболист и тренер.

Карьера 
Будучи футболистом, Мирко Сломка провёл бо́льшую часть времени в клубах третьего дивизиона, лишь на закате карьеры попав в «Ганновер 96», в котором выступал до 1991 года.

В 1998 году Мирко начал тренировать молодёжный состав команды «Ганновер 96», а в 1999-м перешёл в берлинскую команду «Теннис-Боруссия». В 2001 году Сломка стал помощником главного тренера «Ганновера 96», спустя три года занял аналогичную должность в «Шальке 04». 10 января 2010 года Мирко Сломка подписал договор с клубом «Ганновер 96», став главным тренером представителя Бундеслиги. В конце 2013 года наставник был отправлен в отставку. 17 февраля 2014 года назначен главным тренером «Гамбурга». Контракт подписан до 30 июня 2016 года. Сменил на этом посту голландца Берта ван Марвейка. 15 сентября 2014 года Сломка был уволен.

В сезоне 2016/17 Мирко Сломка подписал контракт с «Карлсруэ». А в сезоне 2019/20 Сломка снова в качестве тренера вернулся в «Ганновер 96», с которого начинал свою тренерскую карьеру.

Достижения как тренера 
 Полуфинал Кубка УЕФА 2006
 Вице-чемпион Германии 2007
 Четвертьфинал Лиги чемпионов 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Eurosport

Футболисты Германии
Игроки ФК «Ганновер 96»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Тренеры ФК «Шальке 04»
Тренеры ФК «Ганновер 96»
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Карлсруэ»